

Lokalizacje

Austria 
 Breitenbrunn am Neusiedler See – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Niemcy 
 Breitenbrunn – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Breitenbrunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Breitenbrunn/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Zobacz też 
 Breitbrunn